Richmond Heights, census-designated place située ne Floride ;
 Richmond Heights (Missouri) ;
 Richmond Heights (Ohio).